Insula Paștelui este o insulă din Oceanul Pacific, care aparține de Chile.

Insula Paștelui (în spaniolă Isla de Pascua) se mai poate referi la:

Provincia Isla de Pascua sau Provincia Insula Paștelui, o provincie din regiunea Valparaíso, Chile.
Comuna Isla de Pascua sau Comuna Insula Paștelui, o comună din Provincia Isla de Pascua, Regiunea Valparaíso, Chile.

Vezi și
Pascua (dezambiguizare)

Insula Paștelui